Майкл Балф, Майкл Вільям Балф (15 травня 1808, Дублін — 20 жовтня 1870 Хартфордшир) — ірландський оперний співак, композитор, відомий, зокрема оперою «Богемська дівчина».
 Катріна Балф (англ. Caitriona Balfe; МФА [kəˈtriːnə bælf][kəˈtriːnə bælf]; нар. 4 жовтня 1979, Монахан, Ольстер, Ірландія) — ірландська модель.